est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 Alcool de vératryle, numéro CAS 
 Alcool homovanillique, numéro CAS 
 , numéro CAS 

 Éther
 1,3,5-Triméthoxybenzène, numéro CAS 
 1,2,3-Triméthoxybenzène, numéro CAS